Haganenet, internationale titel The Kindergarten Teacher, een Israëlisch-Franse film uit 2014 onder regie van Nadav Lapid
The Kindergarten Teacher (2018), een Amerikaanse film uit 2018, geschreven en geregisseerd door Sara Colangelo